

Wydarzenia 
 Aszur-nirari III doszedł do władzy
 Seti II doszedł do władzy (data sporna)

Zdarzenia astronomiczne 
 22 lutego: zaćmienie Słońca
 18 sierpnia: zaćmienie Słońca

Przypisy 

XIII wiek p.n.e.